Gilles-William Goldnadel (1954), avocat français ;
Franck Goldnadel (1969), ingénieur et directeur d'aéroport français ;
 Jordan Goldnadel (1989), réalisateur français.